Кламат () — североамериканский топоним.

Кламаты — индейская народность. От её названия происходят следующие термины:
 Кламат или кламат-модок — вымерший язык кламатов и модоков
 Кламат — горный хребет на северо-западе Калифорнии и юго-западе Орегона, США.
 Кламат — река в Орегоне и Северной Калифорнии, США.
 
 Кламат-Фолс
 Форт-Кламат — город США, сооружён в местах обитания племени кламат.